«Би́нго-Бо́нго» () — итало-западногерманский комедийный художественный фильм, вышедший 23 декабря 1982 года. Главную роль исполнил итальянский актёр и певец Адриано Челентано.

Премьера в СССР — в 1983 году во внеконкурсной программе XIII Московского международного кинофестиваля.

Сюжет 
В диких джунглях Африки исследователи находят человека, воспитанного обезьянами и способного говорить с любыми животными (Адриано Челентано). Назвав его Бинго-Бонго, они тайно отвозят его в Италию, где за его изучение берётся молодая учёная-биолог Лаура (Кароль Буке). Она единственный человек, которому подопытный Бонго доверяет. Когда её отстраняют от проекта, Бинго сбегает и претерпевает серию комичных приключений в непонятном ему городе. В конце концов Лаура находит Бинго-Бонго в зоопарке в вольере с шимпанзе и поселяет у себя. Бинго надеется, что Лаура ответит взаимностью на его любовь, но та считает его ребёнком-переростком. Бонго и его друг-шимпанзе Ренато пытаются сбежать в Африку на дрезине, воздушном шаре и вплавь на ванне, но ничего не выходит.

Тогда Бинго-Бонго заявляется в научный центр с толпой различных животных и предлагает свои услуги как посредника между людьми и зверями. Звери, через Бонго, помогают людям в поисках полезных ископаемых и предсказании землетрясений, люди в обмен прекращают охоту и загрязнение окружающей среды. Он женится на Лауре, завоевав её уважение, и они живут в гармонии с природой. В финале благодаря Бинго удаётся усмирить даже Кинг-Конга.

В ролях 
 Адриано Челентано — Бинго-Бонго
 Кароль Буке — Лаура
 Феличе Андреази
 Энцо Робутти
 Вальтер Д’Аморе
 Роберто Марелли
 Альфио Патане
 Элизабет Коббен
 Маурицио Табани
 Марио Барилла
 Гвидо Спадеа
 Андреа Монтуши
 Сэл Боргезе
 Раффаэле Ди Сипио

Музыка 
 Музыкальные композиции из фильма входят в альбом Адриано Челентано Uh… uh…. Песни «Jungla di città» и «Uh… uh…» звучат в фильме полностью. Исполняет Адриано Челентано.
 Произведение, которое исполняет Бинго-Бонго на музыкальном инструменте, чем поражает учёных — это фрагмент первой части Концерта № 2 для фортепиано с оркестром С. В. Рахманинова.

Примечания

Ссылки

Литература 
 

Кинокомедии Италии
Кинокомедии ФРГ
Кинокомедии 1982 года
Фильмы о Милане
Фильмы Италии 1982 года
Фильмы Паскуале Фесты Кампаниле
Фильмы про обезьян